Amerikai Egyesült Államok
 Montgomery City (Kalifornia)
 Montgomery City (Missouri)
 Montgomery (Alabama)